Olympia refererer til flere ting:

Stednavne 
 Olympia (oldtiden) – et sted i oldtidens Grækenland.
 Olympia (Washington) – hovedstaden i den amerikanske delstat Washington

Personnavne (fornavn) 

 F.eks. Olympia Fulvia Morata, en italiensk lærd kvinde fra Renæssancen.

Bygninger 
 L'Olympia – koncertsal i Paris.

Sportsklubber 
 Boldklubben Olympia – en fodboldklub på Amager.
 Boldklubben Olympia (1890-1909) – en tidligere dansk fodboldklub.

Stadioner 
 Olympiastadion (Berlin) – stadion i Berlin
 Olympiastadion (Helsingborg) – stadion i Helsingborg
 Olympiastadion (Helsinki) – stadion i Helsinki
 Olympiastadion (München) – stadion i München
 Olympiastadion (Stockholm) – stadion i Stockholm
Se også:
 Olympisk stadion
 Stadio Olimpico

Kunst 
 Olympia (Manet) - maleri af Manet

Film 
 Olympia (film) - film fra 1936